Die IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2007 fand vom 21. September – 23. September 2007 in Steindorf am Ossiacher See, Österreich statt.

Teilnehmer 

 Österreich
 Schweiz
 Dänemark
 Deutschland

Vorrunde

Vorrundentabelle

Play-Offs

Abschlussplatzierungen

All-Star Team

Top-Scorer

Weblinks 
Offizielle Seite zur Frauen-EM 2007

Frauen 2007
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Kärnten
Steindorf am Ossiacher See
Inlineskaterhockeyeuropameisterschaft 2007